Валентин Дмитриевич Отамановский, псевдоним — Золотополец (14 февраля 1893, с. Яблоновка, Киевская губерния — 10 марта 1964, Харьков) — украинский историк, библиограф, краевед, общественный и политический деятель. Член Украинской Центральной рады.

Биография 

Родился в многодетной семье мелкого служащего.

В конце 1890-х годов семья переехала в Киев. В 1912 году закончил 5-ю Киевскую гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Киевского университета. В 1913 году перешел в Киевский политехнический институт. Во время обучения принадлежал к полулегальной студенческой организации «Украинская община».

В 1914 году Отамановским была организована тайная организация «Братство самостийников». Братство представляло собой своеобразный орден, члены которого входили во все другие существующие тогда украинские партии и организации, чтобы там в соответствующей форме пропагандировать идеи независимости Украины и тактикой направлять их деятельность на путь украинского национализма.

В 1916 году, спасаясь от полицейских преследований, он стал уполномоченным Комитета отдела пищевых пунктов Юго-Западного фронта Всероссийского Союза городов. Вернулся в Киев за 2-3 недели до революционных событий 1917 года. В марте 1917 года Отомановский вместе с «Обществом украинских прогрессистов» инициировал создание Украинской Центральной рады.

21 апреля 1917 года Всеукраинский Национальный Конгресс избрал его в состав Центральной рады.

Работал преподавателем на юридическом факультете Киевского университета. В 1918 году выезжал на стажировку в Венский университет.

В 1920 году возвратился на Украину и переехал в Винницу. Устроился работать заведующим украинского отдела Винницкого филиала всенародной библиотеки ВУАН, а в марте 1922 года возглавил ее, одновременно работал над монографией о средневековом мещанском обществе Винницы.

В августе 1929 года был арестован по делу «Союза освобождения Украины», получил 5 лет лагерей строгого режима и 2 года ссылки в Татарскую Республику.

После освобождения преподавал иностранные языки в медицинских вузах Казани, Ташкента, Краснодара, Саратова.

В 1945 году сдал экстерном экзамены в Краснодарский педагогический институт и получил еще один диплом — историка, который формально требовался для допуска к защите кандидатской диссертации.

В 1946 году в Московском университете он защитил кандидатскую диссертацию «Винница как тип украинского города Южного Правобережья XIV—XVIII веков».

В 1956 году в Ленинградском университете защитил докторскую диссертацию на тему: «Города Правобережной Украины под владычеством шляхетской Польши от середины XVII до конца XVIII веков. Проблема возникновения и развития украинского феодального города».

С 1958 года профессор Отамановский жил и работал в Харькове, преподавал латынь в медицинском институте.

Умер 10 марта 1964 года. Был реабилитирован 11 августа 1989 года.

Примечания 

Члены Украинской центральной рады
Деятели УНР
Журналисты Украины
Историки СССР
Выпускники Киевского политехнического института
Преподаватели Киевского университета
Выпускники Кубанского государственного университета
Преподаватели Харьковского национального медицинского университета